Det här är en alfabetisk lista över personer som har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Alumner från högskolan organiseras av SSE Alumninet, samt de ideella föreningarna Handelshögskolans i Stockholm kamratförening och American Friends of the SSE.

Akademiska examina och titlar

Tidslinje 
Tidslinje över akademiska examina och titlar vid Handelshögskolan i Stockholm.

Examensbenämning, år för dess användning, titel

Grundutbildning 
 Ekonomisk examen 1911–1943
Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm (DHSS, senare DHS)

 Ekonomexamen 1943–2006
Civilekonom (Civ.ek.)

 Ekonomie kandidatexamen 2006-
Ekonomie kandidat (BSc.)

 Ekonomie masterexamen 2006-
Ekonomie master (MSc.)

Doktorandutbildning 
 Ekonomie licentiatutbildning 1943-
Ekonomie licentiat

 Ekonomie doktorsgrad 1946–1970
Ekonomie doktor (Ekon.dr)

 Ekonomie doktorsexamen 1970-
Ekonomie doktor (Ekon.dr)

Första kullen utexaminerad 1911 

Studenter ur den första kull av studenter som avlade ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1911 och erhöll titeln Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm (DHSS, senare DHS).

 Lars Ture Bohlin, grundare av Bohlins revisionsbyrå (idag KPMG Bohlins) 1923 och Föreningen Auktoriserade Revisorer (idag FAR) 1923
 Fritz H. Eriksson (DHSS 1911), direktör för Olsson & Rosenlund och pionjär för konst i offentlig miljö
 Assar Gabrielsson (DHSS 1911, ekon.dr h.c. 1959), initiativtagare till AB Volvo samt VD och styrelseordförande i bolaget, ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan 1959
 Seth Svensson (DHSS 1911) grundade tillsammans med studiekamraten från Handelshögskolan Lars Ture Bohlin och professor Oskar Sillén Föreningen Auktoriserade Revisorer (idag FAR) 1923

Alumner 
Lista över tidigare studenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

A 
 Anton Abele, civilekonom (2014), riksdagsledamot (M) 2010-2014.
 Niclas Adler, civilekonom (1994), ekonomie doktor (1999), docent (2002), professor och VD för Jönköping International Business School, Babson Global Professor of Entrepreunurship Practice, Boston, President för IPMI International Business School i Jakarta, Managing Partner, Accelerated Innovation, Hong Kong.
 Inga-Britt Ahlenius, civilekonom, riksrevisor och revisionsansvarig i FN.
 Bengt Ahlgren, DHS (1930), vd för Ahlgrens (kända för Ahlgrens bilar).
 Daniel Almgren, civilekonom (2006), friidrottare, svensk mästare och guldmedaljör i tiokamp 2005, 2006, 2007 och 2010.
 Henrik Amnéus, civilekonom, minister vid Sveriges FN-representation i New York, ambassadör i Bagdad
 John Andersson, civilekonom, adjungerad professor vid Linköpings universitet och KTH.
 Magdalena Andersson, civilekonom, finansminister, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.
 Per Andersson, civilekonom, ekonomie doktor (1996), professor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Söderbergska handelspriset 2003.
 Kerstin Angelin, civilekonom (1973), chef för Bonniers bokklubb, förlagsdirektör för Bonnier Alba.
 Rolf Arfwedson, DHS (1920), chargé d'affaires och legationsråd vid Utrikesdepartementet.
 Ivar Arnér, civilekonom (1950), spårvägsdirektör vid Göteborgs spårvägar.
 Mats Arnhög, civilekonom, ekonomie hedersdoktor (2008), styrelseordförande för MGA Holding, Sturehof, Ahlströmska Skolans Byggnads AB och Carlssons skola.
 Manfred Aronsson, civilekonom, vd och styrelseordförande för Kanal 5, styrelseordförande för Canal Plus, vd för MTG Sverige.
 Vidar Aronsson, (inskriven), förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, vinnare av SM i Ung Företagsamhet (2006).
 Marie S. Arwidson, styrelseordförande för Andra AP-fonden, vd för Skogsindustrierna.

B 
 Harry Bagge
 Bo Becker
 Erik Belfrage (företagsledare)
 Frank Belfrage, civilekonom, kabinettssekreterare, före detta ambassadör.
 Bengt Åke Berg
 Kurt Berger
 Lars Bergman (ekonom)
 Jan Bergstrand
 Gunnar Bergvall, civilekonom, medgrundare av och vd för TV4, initiativtagare till Bingolotto.
 Tomas Billing, civilekonom, styrelseordförande för NCC.
 Gösta Bjurner
 Anders Björklund (ekonom)
 Johan Björkman
 Dag Björnulfson
 Gustav Blix
 Holger Bohlin
 Lars Ture Bohlin, DHS (1911), en av studenterna i första kullen som tog ekonomisk examen från Handelshögskolan 1911, medgrundare av Föreningen Auktoriserade Revisorer 1923, grundare av Bohlins revisionsbyrå AB 1944 (idag KPMG Bohlins AB).
 Staffan Bohman
 Carl C:son Bonde
 Gustaf Bonde (diplomat)
 Ingrid Bonde
 Carl-Johan Bonnier
 Pontus Bonnier
 Henrik Borelius
 Erik Brandelius
 Gunnar Brock, civilekonom, styrelseordförande för Stora Enso.
 Leif Brodén
 Patrik Brummer, (oavslutade studier), ordförande för Brummer & Partners.
 Peggy Bruzelius, civilekonom, ordförande för Högskoleverkets styrelse.
 Erik Brändström, civilekonom, grundare av och vd för Spiltan fonder.
 Staffan Burenstam Linder
 Per Bystedt, vd för bland annat TV3, Spray Network AB, Neonode.
 Lennart Båge, civilekonom, president för FN-organet IFAD.

C 

 Magnus Callmyr, civilekonom, MBA (1992). 
 Lars Calmfors, civilekonom (1971), ekonomie doktor (1978), professor vid Stockholms universitet, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien.
 Susanna Campbell, civilekonom, styrelseordförande för Ratos.
 Stefan Carlenius, vd för Aktie-Ansvar.
 Sune Carlson
 Christoffer Carlsson
 Jan Carlzon, civilekonom, vd och koncernchef för SAS 1981–1993.
 Anna-Karin Celsing, civilekonom, styrelseordförande för Sveriges Television.
 Jonas Colliander
 Holger Crafoord
 Maria Curman

D 
 Nils Daag
 Stefan Dahlbo
 Claes Dahlbäck, civilekonom, vd för familjen Wallenbergs holdingbolag Investor 1978–1999, för närvarande styrelseordförande.
 Micael Dahlén, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm, författare.
 Hans Dahlgren, civilekonom, ambassadör.
 Lars Dahlgren, civilekonom, vd för Swedish Match.
 Ulf Dahlsten, civilekonom, generaldirektör för Postverket 1988–1994, koncernchef för Posten AB 1994–1998.
 Hans Dalborg, civilekonom, ekonomie doktor (1974), vd för Nordbanken-Nordea 1991–2004, styrelseordförande för Nordea efter 2004.
 Jacob Dalborg, civilekonom, vd för Bonnierförlagen.
 John Daniels
 Christian Danielsson
 Jan de Jounge
 Stefan de Vylder
 Rolf Deinoff
 Ulf Dinkelspiel, civilekonom (1950), riksdagsledamot (M), vd för Exportrådet.
 Gustaf Douglas
 Benjamin Dousa
 Agneta Dreber, civilekonom, vd för Livsmedelsföretagen, styrelseordförande för Sveriges Radio.

E 
 Barbro Ehnbom, civilekonom, finanskvinna, instiftare av stipendiet "Female Economist of the Year," vilket årligen delas ut vid Handelshögskolan i Stockholm.
 Marie Ehrling, civilekonom, styrelseordförande för Telia Sonera.
 Henrik Ekelund
 Peter Ekelund, civilekonom, finansman, drivande bakom den internationella lanseringen av Absolut vodka och finansieringen av Framtidsfabriken och Bredbandsbolaget.
 Christer Eklund
 Fredrik Eklund, (oavslutade studier), fastighetsmäklare i New York, son till Klas Eklund.
 Klas Eklund, civilekonom, ekonomie licentiat, chefsekonom för SEB.
 Elon Ekman, ekonomie doktor, företagsledare.
 Niklas Ekvall
 Peter Elam Håkansson, civilekonom, grundare av East Capital.
Max Elger, civilekonom, ekonomie doktor, finansmarknadsminister 2021–.
 Gunvor Engström
 Pontus Enhörning
 Göran Ennerfelt
 Björn Eriksson, civilekonom (1968), Generaltulldirektör, Rikspolischef, Landshövding i Östergötlands län.
 Daniel Ericsson, civilekonom, ekonomie doktor, professor vid Linnéuniversitetet.
 Gunnar Ericsson,  civilekonom, förde detta vd för Facit AB, riksdagsledamot (FP).
 Joakim Eriksson, civilekonom, ishockeyspelare i Södertälje SK, Djurgårdens IF och Linköpings HC.
 Fritz H. Eriksson, direktör, konstentusiast.
 Ali Esbati, civilekonom, riksdagsledamot (V) ordförande i Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung vänster 2001–2004.

F 
 Bill Fisher, oavslutade studier, grundare och President för Englishtown (EF).
 Jan-Erik Fiske, civilekonom, grundade tillsammans med Jonas Birgersson Bredbandsbolaget.
 Björn Fjæstad
 Harry Flam
 Martin Flodén, civilekonom, ekonomie doktor, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, sedan 2013 vice riksbankschef i Sveriges riksbank. 
 Niklas Flyborg
 Lars-Erik Forsgårdh, ekonomie doktor, vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund 1984–2006.
 Johan Forssell, civilekonom, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet (MUF) 2004–2006, riksdagsledamot 2006- samt stabschef i  Statsrådsberedningen 2006–2007.
 Paulsson Frenckner, civilekonom (1944), ekonomie doktor (1954), professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, grundare av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms högskola (föregångare till Stockholms universitet).
 Bo Fridman
 Bengt Friedman
Anders Frummerin, civilekonom (1998, inskriven 1994), CEO & President RenGlobe Tech Solutions, Thailand
 Lars-Henrik Friis Molin, civilekonom, vd för Universum.
 David Frykman

L 
 Ulf G. Lindén

G 
 Assar Gabrielsson
 Mats Gabrielsson
 Christer Gardell, civilekonom, vd för Custos, grundare investmentfonden Cevian Capital.
 Reinhold Geijer, civilekonom, bankman.
 Margit Gennser
 Curt-Steffan Giesecke
 Axel Gjöres
 Sven Grafström
 Rasmus Gramer
 Sven Grassman
 Carl-Johan Groth
 Robert W. Grubbström
 Stefan Grudin, civilekonom, medgrundare till radioprogrammet På håret, tv-programmen Snacka om nyheter och Parlamentet.
 Raoul Grünthal, civilekonom, vd för Schibsted Sverige.
 Lars O Grönstedt
 Gustaf Adolf (1906–1947)
 Torsten Gårdlund
 Bo Göransson

H 
 Cecilia Hagen
 Philip Haglund, fotbollsspelare som spelar som mittfältare för IFK Göteborg i Allsvenskan.
 Johan Hakelius, civilekonom, journalist, tidigare chefredaktör för Finanstidningen, gift med journalisten Susanna Popova.
 Carl Hamilton (författare), (oavslutade doktorandstudier).
 Karl-Olof Hammarkvist, ekonomie doktor, rektor för Handelshögskolan i Stockholm 2013–2014.
 Sven Hamrefors
 Lovisa Hamrin
 Per Hanner
 Mattias Hansson (journalist)
 Sofia Hansson, Spotify
 Ingrid Hasselström Nyvall
 Jonas Hassen Khemiri, (oavslutade studier), författare.
 Gunnar Hedlund (ekonom)
 David Hedman, civilekonom, före detta snowboardproffs, medgrundare av klädföretaget WESC
 Lars Heikensten, ekonomie doktor (1984), Riksbankschef.
 Helge Heilborn
 Hans von Heland
 Sten Hemmingsson
 Lars Henriksson (jurist)
 Gunilla Herlitz (civilekonom), chefredaktör för Dagens Industri sedan 2003.
 Johnny Herre
 Ove Heyman
 Helena Holmstedt
 Jonte Hultkrantz
 Ebba Hultkvist Stragne
 Einar Hylin
 Lars Arne Håkansson
 Eric Hägge
 Peter Hägglund
 Rune Höglund
 Jerry Högstedt

I 
 Anders Igel, civilekonom, koncernchef för Telia Sonera 2002–2007, drivande bakom sammanslagningen av företagen Telia och Sonera.
 Stefan Ingves, civilekonom, ekonomie doktor (1984), Riksbankchef.
 Axel Iveroth

J 
 Sven-Gunnar Jacobson
 Kent Janér, civilekonom, delägare i Brummer & Partners, medlem i Nobelstiftelsens investeringskommitté, medlem i SIFR:s vetenskapliga råd.
 Robert af Jochnick, civilekonom, styrelseordförande för Oriflame.
 Olof Johansson, civilekonom, ordförande för centerpartiet 1987–1998, miljöminister 1991–1994.
 Sven-Erik Johansson
 Daniel Johnson
 Sven Johnson
 Finn Johnsson
 Ernst Jonsson
 Claes-Robert Julander
 Rasmus Järborg, civilekonom,  produktchef på Nordnet 2018-, strategichef och medlem av verkställande ledningen på SEB 2014-2018, styrelseledamot i Sleep Cycle 2020-, styrelseordförande i Shareville 2019-

K 
 Bo P. Kaiser
 Peter Karaszi
 Arne Karlsson, civilekonom, forskarstudier, vd och styrelseordförande för Ratos.
 Conny Karlsson, civilekonom, styrelseordförande för Swedish Match.
 Urban Karlström
 Martin Kastengren
 Curt Kihlstedt
 Anna Kinberg Batra, civilekonom, riksdagsledamot (M), ordförande för finansutskottet.
 Niclas Kjellström-Matseke
 Dag Klackenberg, civilekonom, vd för Svensk Handel, styrelseordförande för Vattenfall, styrelseordförande för Atrium Ljungberg.
 Lars Knutsson
 Filip Kristensson
 Folke Kristensson
 Stefan Krook, civilekonom, grundare av telekomoperatören Glocalnet och elbolaget GodEl.
 Peter Kropénin
 Per Krusell
 Andres Küng, civilekonom, författare, journalist, politiker (FP).
 Emil Källström

L 
 Catharina Lagerstam
 Erik Lakomaa, ekonomie doktor, chefsstrateg för nej-sidan under folkomröstningen om införande av euron i Sverige 2003, kampanjchef Medborgare mot EMU.
Elisabeth Langby, civilekonom (1978), journalist och författare känd för boken Vinter i Välfärdslandet.
 Ulf Laurin
 Ola Lauritzson, civilekonom (1998), författare till flera böcker om hälsokost, bland annat om GI-metoden (glykemiskt index).
 Paul Leander-Engström
 Laurent Leksell, ekonomie doktor, styrelseordförande för Elekta.
 Adriana Lender
 Martina Lind, politiker (fp), journalist.
 Egon Linderoth
 Lars-Olof Lindgren
 Ulf Lindgren (entreprenör)
 Susanne Lindh
 Håkan Lindhoff
 Bert Lindström
 Kajsa Lindståhl, civilekonom (1966), vd för Banco fonder 1985–2000, styrelseordförande Aktiefrämjandet.
 Ebba Lindsö, civilekonom (1978), chefredaktör Affärsvärlden, vd och chefredaktör för TT, vd för Svenskt Näringsliv.
 Sverker Littorin, politiker (kd), författare.
 Claes Livijn
 Seve Ljungman
 Peeter Luksep, civilekonom (1981), riksdagsledamot för Moderaterna 1991–1994, vice informationsdirektör för Vin & Sprit.
 Fredrik Lundberg, civilekonom, styrelseordförande för Lundbergföretagen.
 Roland Lundberg
Thom Lundberg, författare
 Stefan Lundgren
 Constans Lundquist
 Folke Lundquist
 Lars Lundquist, civilekonom, styrelseordförande för Intrum Justitia.
 Ludvig Lundquist
 Kristian Luuk, civilekonom, programledare radioprogrammet Hassan, TV-programmen Knesset och Sen kväll med Luuk.
 Johan Lybeck, civilekonom (1966), professor, författare, finanskonsult i det egna bolaget Finanskonsult AB.
 Mikael Lövgren

M 
 Robert Mærsk Uggla
 Frans Malmros (1925–2003)
 Johan Malmquist, civilekonom, vd för Getinge.
 Lars-Gunnar Mattsson
 Klas Mede
 Mattias Miksche
 Erik Mitteregger, civilekonom, finansman och styrelseproffs.
 Johan Molin, civilekonom, vd för Assa Abloy.
 Erik Modig
 Viktor Munkhammar, civilekonom, journalist på tidningen Dagens industri,
 Günther Mårder, civilekonom, vd för Företagarna, tidigare vd för Aktiespararna.
 Harald Mårtens
 Arne Mårtensson

N 
 Lars Nabseth
 Cecilia Nettelbrandt
 Tomas Nicolin
 Per Nilsen, civilekonom, professor i samhällsmedicin, inriktning mot implementeringsvetenskap vid Linköpings universitet
 Tobias Nielsén
 Johanna Nilsson, oavslutade studier (inskriven 1991–2001), författare, boken Rebell med kalla fötter.
 Lars Nittve, oavslutade studier, chef Moderna museet i Stockholm, tidigare chef Tate Modern, London, och Louisiana, Köpenhamn.
 Kjell A Nordström, ekonomie doktor (1991), forskare vid Handelshögskolans Institute for International Business.
 Alex Norström, civilekonom, tillväxtchef, Spotify
 Lars Nyberg (nationalekonom)
 Ann-Christin Nykvist, civilekonom, generaldirektör vid Konkurrensverket, jordbruksminister 2002–2006, generaldirektör Statens pensionsverk 2007-.
 Anders Nyrén, civilekonom, vd för Industrivärden, styrelseordförande för Sandvik AB.

O 
 Mikael Odenberg, civilekonom, riksdagsledamot moderaterna 1991–2007, försvarsminister 2006–2007, bror till biskop emerita Christina Odenberg.
 Ole Oftedal
 Mats Olausson, civilekonom, vd för Trafikförsäkringsföreningen 2010-
 Bertil Ohlin, civilekonom (1919), ordförande för Folkpartiet 1944–67, professor nationalekonomi vid Handelshögskolan 1929–1965, Heckscher-Ohlin-teoremet, nobelpris i ekonomi 1977.
 Gustaf Olivecrona, civilekonom, journalist.
 Åke Ortmark

P 
 Mårten Palme, ekonomie doktor, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, son till Olof Palme.
 Thomas Palme
 Fredrik Palmstierna, MBA, styrelseordförande för Latour.
 Jacob Palmstierna
 Trita Parsi
 Tryggve Paulsson Frenckner
 Fredrik Persson, tidioagre chef för Axel Johnsson AB
 Sadie Percell
 Mats Persson (nationalekonom)
 Staffan Persson
 Fredrik Persson, civilekonom, VD för Axfood.
 Carl Henrik Petersén
 Ann-Margret Pettersson
 Eric Pettersson
 Karin Pettersson
 Alice Petrén
 Karin Pilsäter, civilekonom, riksdagsledamot för Folkpartiet, partiets talesperson i ekonomiska frågor sedan 2002.

Q 
 Johan Qviberg, näringslivspersonlighet, investerare
 Mats Qviberg, civilekonom, medgrundare av finansföretaget Hagströmer och Qviberg samt Investment AB Öresund.

R 
 Alex Racoveanu
 Marian Radetzki
 Thorleif Ranum
 Ruben Rausing (civilekonom 1919), grundare företaget Tetra Pak.
 Patrick Regnér
 Johan Renck (civilekonom), musiker under pseudonymen Stakka Bo, tillsammans med Martin Eriksson (med pseudonymen E-Type).
 Gunnar Reuterskiöld
 Eric Rhenman
 Herbert Ribbing
 Lars-Erik Ridderström
 Ola Ringdahl
 Carl Rosén
 Hans von Rosen
 Björn Runeborg
 Bengt Rydén
 Ebbe Rydén
 Jan Rydh

S 
 Daniel Sachs, civilekonom, vd för Proventus.
 Ragnar Sachs
 Erik Saers, civilekonom, tillförordnad generaldirektör för Finansinspektionen, före detta vd för Avanza.
 Tino Sanandaji
 Johan Sandström (TV-man)
 Björn Savén
 Peter Semneby
 Sven-Erik Sjöstrand (ekonom)
 Suleyman Sleyman, civilekonom, fotbollsspelare i Syrianska FC, tidigare i Hammarby IF.
 Ola Soderquist, civilekonom, grundare och CFO Bioxytran, Inc.
Carl-Axel Staël von Holstein
 Hans Stahle
 Ulf Stange
 Viveca Sten
 Emma Stenström, ekonomie doktor, avhandlingen "Konstiga företag", gästprofessor Konstfack, programledare SVT:s konstprogram Arty.
 Michael Storåkers, reklamman, vd för McCann och Storåkers, vd för Bukowskis
 Nicklas Storåkers, civilekonom, före detta vd för Avanza.
 Thorsten Streyffert
 Pernilla Ström
 Charlotte Strömberg, civilekonom, styrelseledamot i Skanska och styrelseordförande för Castellum
 Per Strömberg, civilekonom (1991), docent vid Handelshögskolan, mottog 2006 Handelshögskolan i Stockholms partnerprograms forskarpris
 Gunnar Strömblad, koncerndirektör i Schibsted
 Bengt Stymne
 Joakim Stymne
 Ingolf Ståhl
 Nore Sundberg
 Ragnar Sundfeldt
 Sven-Ivan Sundqvist
 Jan Svensson, civilekonom, vd för Latour.
 Ulrik Svensson, civilekonom, vd för MSAB.
 Seth Svensson
 Oscar Swartz, IT-entreprenör, samhällsdebattör, skribent.
 Richard Swartz, författare, journalist.
 Marcela Sylvander, geovetare och kommunikatör.
 Johan Söderberg (ekonom)
 Per-Olof Söderberg
 Ragnar Söderberg, ekonomie doktor, styrelseordförande Ratos, Esselte, Electrolux, Skandia och Stockholms handelskammare, grundare Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.
 Magnus Söderlund
 Hans Tson Söderström, civilekonom (1968), ekonomie doktor (1974), vd för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), vd för HHS Executive Education, där han genomdrev en sammanslagning med Institutet för företagsledning till IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB
 Örjan Sölvell, civilekonom (1979), ekonomie doktor (1987), professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

T 
 Elisabeth Tandan, (oavslutade studier), vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006–2008 .
 Max Tegmark, (oavslutade studier), professor i astronomi vid MIT, Boston, son till professor Harold Shapiro, KTH.
 Olov Ternström
 Elisabeth Thand Ringqvist
 Erik Thedéen
 Thomas Thorburn
 Bertil Thorngren
 Meg Tivéus, civilekonom, vd för Åhlens, Holmen, Posten och Svenska Spel.
 Jakob Tolleryd
 Hans Tson Söderström, civilekonom (1968), ekonomie doktor (1974), VD Studieförbundet Näringsliv & Samhälle SNS, VD för HHS Executive Education, där han genomdrev en sammanslagning med Institutet för företagsledning till IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB

U 
 Eva Uddén Sonnegård
 Anders Ullberg, civilekonom, styrelseordförande för Boliden.
 Margaretha af Ugglas, civilekonom, riksdagsledamot 1974–95, utrikesminister 1991–94, ledamot Europaparlamentet 1995, ledarskribent Svenska Dagbladet, dotter till Hugo Stenbeck.

V 
 Alex Voronov
 Anders Vredin

W 
 Arvid Wachtmeister (1919–2004)
 Bleckert Wachtmeister
 Tom Wachtmeister
 Christer Wahlgren
 Anders Wall, (oavslutade studier), finansman.
 Jacob Wallenberg (1892–1980)
 Jacob Wallenberg (född 1956)
 Marcus Wallenberg (1899–1982)
 Per Westerberg, civilekonom, riksdagsledamot, industriminister 1991–1994, talman Riksdagen 2006-.
 Anne Wibble, civilekonom, ekonomie licentiat, riksdagsledamot folkpartiet 1985–97, finansminister 1991–94, dotter till Bertil Ohlin.
 Malte Wiman
 Nils-Erik Wirsäll
 Pehr Wissén
 Lars Wohlin
Lars Wollung, civilekonom, vd för Intrum Justitia.
 Peter Wolodarski, civilekonom, chefredaktör för Dagens Nyheter, programledare TV8.
 Björn Wolrath
 Ingemar Wåhlstedt
 Karl Wärnberg

X

Y

Z 
 Udo Zander
 Michael Zell
 Erik Zsiga (civilekonom), författare.

Å 
 Johan Åkerman (företagsledare)
 Johan Åkerman (nationalekonom)
 Erik Åsbrink (civilekonom), ordförande Riksbanksfullmäktige 1985–90, finansminister 1996–99, ordförande Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.
 Anders Åslund, professor i nationalekonomi, Rysslandsanalytiker vid Brookings Institution, Carnegie Endowment och Peterson Institute.

Ä 
 Hugo Ärnfast

Ö 
 Hans-Olov Öberg
 Ulf Öjeman
 Lars Östman

Se även 
 Handelshögskolan i Stockholms historia
 Lista över ekonomie doktorer från Handelshögskolan i Stockholm
 Handelshögskolans i Stockholm kamratförening

Referenser

Noter

Webbkällor 
Handelshögskolans i Stockholm kamratförenings tidskrift Alumni
 ”Att befrämja affärsverksamhetens höjande i vårt land”

Handelshögskolan i Stockholm
 
Alumner från Handelshögskolan i Stockholm
Alumner från Handelshögskolan i Stockholm
Listor med anknytning till Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholms historia